Адольф Фик:
 Фик, Адольф Ойген (1829—1901) — немецкий учёный, сформулировавший закон, названный его именем.
 Фик, Адольф Гастон Ойген (1852—1937) — немецкий офтальмолог, который изобрёл контактные линзы.